Cricri peut désigner :
 le son émis par le grillon ;
 Cri-Cri, un journal de bande dessinée français ;
 le Colomban Cri-Cri, un avion léger monoplace français ;
 un avion quadri-moteur de voltige tout électrique, développé par EADS, Aéro Composites Saintonge et l'association Green Cri-Cri ;
 Mam'zelle Cri-Cri, un film autrichien de 1955 ;
 un manège tournant de fête foraine avec des sièges suspendus à des chaines.
 Cricri d'amour, un personnage de la série télévisée française des années 1990 Hélène et les Garçons.